Aleksandr Vlasov (1996-), coureur cycliste russe
Aleksandr Vlasov (1955-), patineur artistique russe
Aleksandr Vlasov (1932-2002), homme politique russe